Andrzej Leon Sowa (ur. 1946) – polski historyk, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny związany z Krakowem
 Andrzej Sowa (ur. 1945) – polski historyk i popularyzator historii, dziennikarz naukowy Polskiego Radia, autor audycji, w tym słuchowisk, i książek historycznych
 Andrzej Witold Sowa (zm. 2013) – polski elektrotechnik
 Andrzej Sowa (zm. 2022) – polski muzyk i pedagog

Przypisy